Бдительный:
 Бдительный (эсминец, 1899) — эскадренный миноносец типа «Кит».
 Бдительный (эсминец, 1906) — эскадренный миноносец типа «Инженер-механик Зверев».
 Бдительный (эсминец, 1937) — эскадренный миноносец проекта 7.
 Бдительный (эсминец, 1948) — эскадренный миноносец проекта 30-бис.
 Бдительный (сторожевой корабль) — головной корабль проекта 1135